

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sośniak – osada w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Pieńsk
 Sośniak – osada w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo

Inne 
 Sośniak – potok, dopływ Czerwonki

Zobacz też 
 Sośni, Sośnia, Sośnie, Sośniakówka, Sośnica, Sośnice, Sośnicowice, Sośnina, Sośniny